Il doppio del torneo di tennis WTA Bratislava 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Karina Habšudová e Daniela Hantuchová che hanno battuto in finale Petra Mandula e Patricia Wartusch per walkover.

Teste di serie 

 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (semifinali)
Assente

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (finale)
 Lioubomira Batcheva /  Cristina Torrens Valero (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Bratislava 2000